Fuentepiñel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentepiñel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuentepiñel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar